L'édition 2018 du tournoi de tennis de New Haven se déroule du 20 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Aryna Sabalenka remporte le titre en simple, Andrea Sestini Hlaváčková et Barbora Strýcová celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Roumaine Mihaela Buzărnescu, de la Russe Daria Kasatkina, de l'Australienne, tête de série , Ashleigh Barty et de la Roumaine, tête de série  et invitée, Simona Halep. Elles sont remplacées respectivement par Irina-Camelia Begu, María Sákkari, Samantha Stosur et Belinda Bencic.

Lauréates 
La Biélorusse Aryna Sabalenka s'impose en finale en 2 sets (6-1, 6-4) face à l'Espagnole Carla Suárez Navarro. Elle remporte ainsi son  en WTA, son premier en Premier.

Les Tchèques Andrea Sestini Hlaváčková et Barbora Strýcová remportent le tableau en double. Ce tournoi est leur premier titre en collaboration mais leur  et  respectivement dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
New Haven
Sport aux États-Unis en août 2018
Tennis en août 2018